Steuerregister steht für:
 Steuerregister (Informatik), ein spezielles Register zur Steuerung von Hardware, beispielsweise im Steuerwerk eines Mikroprozessors;
 Steuerregister (Finanzwesen), ein Verzeichnis der Steuern und Abgaben.